Huitfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Anniken Huitfeldt (* 1969), norwegische Politikerin
 Arild Huitfeldt (1546–1609), dänischer Politiker und Historiker
 Astrid Huitfeldt (* 1977), norwegische Politikerin
 Christoffer Huitfeldt (~1501–1559), Mitglied des dänischen Reichsrat
 Fritz Huitfeldt (1851–1938), norwegischer Skifahrpionier und Erfinder
 Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas (1834–1905), norwegischer Genealoge und Heraldiker
 Iver Huitfeldt (1665–1710), dänisch-norwegischer Marineoffizier

Siehe auch: 
 Iver-Huitfeldt-Klasse, eine Klasse dänischer Fregatten
 Huitfeldt Point, Landspitze an der Graham-Küste des Grahamlands, Antarktika